ФК Карлсруе () је немачки фудбалски клуб из истоименог града, који се тренутно такмичи у другој немачкој Бундеслиги. Карлсруе је био једанпут првак Немачке и 2 пута освајач Купа Немачке.

Успеси 

 Првенство Немачке
 Првак (1): 1909
 Другопласирани (1): 1956
 Куп Немачке
 Освајач (2): 1955, 1956
 Финалиста (2): 1960, 1996
 Интертото куп
 Победник (1): 1996
 Финалиста (1): 1995
 Куп УЕФА
 Полуфинале (1): 1993/94

Карлсруе у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 

Фудбалски клубови из Немачке